План де Зарагоза има више значења:

 План де Зарагоза (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Зарагоза (Сантијаго Нујо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику